Tiago Guedes (né le 20 juin 1971), réalisateur et scénariste portugais ;
 Tiago Guedes (né en 1978), chorégraphe portugais.